Див. 
Юзеф Залуський:
 Юзеф Анджей Залуський (1702-1774) — польський церковний і державний діяч, брат Анджея Залуського.
 Юзеф Бонавентура Залуський (1787-1866) — польський генерал листопадового повстання, ад'ютант російських імператорів Олександра I та Миколи I, мемуарист.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок